Löttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Löttjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Löttjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, vid Kölvikstjärnet), sjö i Bengtsfors kommun, 
Löttjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun och Leksands kommun,  (17,1 ha)
Löttjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Löttjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn